Segugio italiano (korthaar), FCI nr. 337
 Segugio italiano (ruwhaar), FCI nr. 198